Municipio de Turner puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Turner (condado de Turner, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Turner.
 Municipio de Turner (condado de Arenac, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Arenac.
 Municipio de Turner (condado de Aitkin, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Aitkin.